Vuk steht für:
 Vuk (Erzählung), Erzählung von Louis Fürnberg aus dem Jahr 1946
 Vuk (Film), ungarischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1981
 Vuk (Vorname)

Vuk ist der Familienname folgender Personen:
 Nicole Vuk (* 1995), kroatische Fußballspielerin
 Vladimir Vuk (* 1980), kroatischer Fußballspieler

VUK steht als Abkürzung für:
 Verkehrsunfallkommando (in Österreich)
 den Verein für Unabhängige Kultur e. V. in Dortmund

Siehe auch:
 Vouk

Abkürzung